Буряк — название свёклы на юге России, Украине и в Белоруссии. 

Также Буряк — фамилия.

Известные носители 
 Буряк, Александр Романович (1922—1981) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Буряк, Алексей Константинович (род. 1960) — советский и российский химик.
 Буряк, Анна Эдуардовна (род. 1990) — украинская и российская спортсменка по современному пятиборью.
 
 Буряк, Дмитрий Васильевич (род. 1987) — российский легкоатлет, спринтер.
 Буряк, Елена Святославовна (род. 1988) — украинская спортсменка (академическая гребля).
 Буряк, Зоя Юрьевна (род. 1966) — российская актриса.
 Буряк, Иван Макарович (1925—1980-е) — советский шахтёр, Герой Социалистического Труда.
 Буряк, Игорь Васильевич (род. 1983) — украинский футболист.
 Буряк, Леонид Иосифович (род. 1953) — советский футболист, украинский футбольный тренер.
 Буряк, Михаил Иванович (1921—1944) — Герой Советского Союза.
 Буряк, Моисей Емельянович (1898—1956) — Герой Социалистического Труда.
 Буряк, Николай Васильевич (1918—2006) — Герой Советского Союза.
 
 Буряк, Юрий Григорьевич (род. 1951) — советский поэт, переводчик, искусствовед и издатель.

См. также 
 Бурак